Gejša je lahko:
 gejša - japonska umetnica in spremljevalka
 Gejša - roman
 Gejša - film